Jouttijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jouttijärvi (sjö, lat 66,83, long 25,93), Lappland, 
 Jouttijärvi (sjö, lat 66,67, long 25,12), Lappland, 
 Jouttijärvi (sjö, lat 66,35, long 25,98), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar